

Mari maeștri ai șahului după FIDE 

Jucători de șah